Watertoren ('s-Hertogenbosch Hinthamereinde), gebouwd in 1885
Watertoren ('s-Hertogenbosch Michelin) op het terrein van de voormalige de Michelin-fabriek.